Нгой () — имя собственное, используется в качестве фамилии.

Известные носители 

Нгой, Жюльен (род. 1997) — бельгийский футболист, нападающий
Нгой, Кафула (род. 1945) — заирский футболист, полузащитник